Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Hinchinbrook (встречаются также варианты Hinchinbroke, Hinchinbrooke, Hinchingbroke, Hinchingbrook и Hinchingbrooke).

 HMS Hinchinbrook — 10-пушечный шлюп; спущен на воду в 1744; захвачен французами в 1746.
 HMS Hinchinbrook — 14-пушечный бриг, бывший американский Tartar; захвачен в 1777, использовался как мусорная баржа с 1782; продан в 1783.
 HMS Hinchinbrook — 12-пушечный шлюп; в списках в 1778; захвачен американцами в тот же год.
 HMS Hinchinbrook — 28-пушечный фрегат 6 ранга, бывший французский корсар Astrée; захвачен в 1779; разбился в 1783, вся команда спасена.